Ombrophytum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ombrophytum ingår i familjen Balanophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Ombrophytum